El término Meko puede referirse a:

 Meko (MC), un artista de música hip-hop;
 MEKO (navío), un concepto de construcción naval desarrollado por el astillero alemán Blohm + Voss.